Willm peut désigner :
 Albert Willm, avocat, journaliste et homme politique français
 Joseph Willm, pédagogue, philosophe et traducteur alsacien

Voir aussi 
 Pierre Richard-Willm, acteur français